Михаил Фёдорович Грачевский (1849 — 26 октября 1887) — русский революционер, террорист, член партии «Народная воля».

Биография 
Родился в 1849 году в семье диакона Покровской церкви села Берёзовки Ф. Л. Грачевского, уволенного за штат в 1866 году.
 В 1860 году поступил в Саратовское духовное училище, которое окончил в 1865 году, затем в Саратовскую духовную семинарию.
 C апреля 1868 года, оставив Саратовскую духовную семинарию «по расстроенному здоровью», поступил учителем сначала в сельскую, затем в немецко-русскую трехклассную школу, устроенную им по предложению немецких колонистов в Камышине. С 1871 года работает слесарем в железнодорожных мастерских, затем машинистом на Рязанско-Уральской железной дороге.
 1874 г. — переехал в Санкт-Петербург, где слушал лекции в Технологическом институте и в то же время, работая слесарем на заводе Струбинского, вел революционную пропаганду среди рабочих. Участвовал в «хождении в народ».
 1875 г. — впервые арестован за революционную пропаганду среди рабочих. Привлекался по «процессу 193-х» и приговорён к 3 месяцам ареста за хранение нелегальной литературы (учитывая 3,5-летнее одиночное предварительное заключение). Высланный из Петербурга в Одессу, работает на железной дороге.
 1878 г. — сослан в Пинегу (Архангельская губерния), откуда в 1879 г. бежит и переходит на нелегальное положение, всецело отдаётся революционной работе. Участвует в убийстве провокатора Жаркова и в покушениях на Александра II. С осени 1879 года член исполнительного комитета «Народной Воли». В 1880 г. хозяин 2-й типографии «Народной Воли» на Подольской ул..
 Принимает активное участие в подготовке первомартовского покушения на Александра II, входит в составе Технической группы при Исполкоме «Народной воли» (вместе с Николаем Сухановым, Николаем Кибальчичем и Григорием Исаевым) изготавливал метательные снаряды.
 В 1882 г. главный техник динамитной мастерской А. В. Прибылёва.
 4 июня 1882 г. арестован снова. Особым присутствием Правительствующего Сената на «процессе 17-ти» приговорён за «изготовление разрывных снарядов, послуживших орудием совершения цареубийства 1 марта», к смертной казни, заменённой бессрочной каторгой. На суде стремился взять всю вину на себя, облегчив тем самым судьбы других участников процесса.
 Август 1884 г. — из Алексеевского равелина Петропавловской крепости переведён в Шлиссельбургскую крепость.
 Май 1887 г. — будучи более не в силах переносить тяжёлый тюремный режим, ударяет по лицу тюремного врача Заркевича, за что обычно полагалась смертная казнь. Грачевского, однако, пощадили, так как, по сведениям администрации, он был психически болен.
 26 октября 1887 г. — Грачевский облил себя керосином из керосиновой лампы для освещения в камере и сжёг себя. Самоубийство Грачевского послужило толчком к некоторому смягчению режима в Шлиссельбургской крепости (заключённым позволили читать некоторые книги, журналы, газеты, дали бумагу и чернила, разрешили общаться между собой во время прогулок) и увольнению ненавидимого арестантами смотрителя М. Соколова.

Примечания

Ссылки 
 Грачевский М. Ф.
 На сайте Народной Воли
 Народоволец Грачевский
 ГРАЧЕВСКИЙ Михаил Федорович

Революционеры России
Народовольцы
Сосланные в Пинегу
Заключённые Петропавловской крепости
Заключённые Шлиссельбургской крепости
Самосожжения в знак протеста
Умершие в тюрьмах
Выпускники Саратовского духовного училища